Zubayr ou Zobaïr est un prénom arabe. Les différences d'orthographe ne proviennent que des transcriptions de l'arabe qui sont extrêmement variables. En arabe : .

Personnalités 

Zubayr ben `Abd al-Muttalib, un des oncles du prophète Mahomet.
Zubayr ben al-Awwam, compagnon du prophète Mahomet et neveu de sa femme Khadidja.
Abd Allah ben az-Zubayr, fils du précédent, mari de Asmaa bint Abu Bakr.
Musab ben az-Zubayr, frère du précédent.

Homonymie de prénom